Shiki – stazione della città di Yao
 Shiki – stazione della città di Niiza